Poliana, Polyana o Poljana (Поляна -la transliteración al alfabeto latino de la letra cirílica Я se hace como "ia", como "ya" o como "ja"-) puede referirse a:

Topónimos

Bulgaria
 Yasna Polyana

Croacia
 Poljana (Vrbovsko)
 Poljana Križevačka
 Poljana Lekenička
 Poljana (Lipik)
 Poljana (Preko)

Eslovenia
 Poljana (Kamnik)
 Poljana (Prevalje)

Serbia
 Poljana (Požarevac)

Rusia
Krásnaya Poliana (desambiguación)
Nóvaya Poliana
Yásnaia Poliana

Ucrania
Kovbasova Poliana
Chervona Polyana

Otros usos
 Poljana (periódico), de Estonia -:en:Poljana (newspaper)-
 Polyana-D4, sistema ruso de control de defensa aérea -:en:Polyana-D4-
 Stadion Obilića Poljana, estadio
 Poliana Barbosa Medeiros (1991-), futbolista brasileña.

Paronimia
Pollyanna, novela de Eleanor H. Porter, 1913.
 Poljane -:en:Poljane
 Poljé